Justas Zdanavičius, astronome lituanien ;
 Kazimieras Zdanavičius (né en 1938), astronome lituanien ;
 , astéroïde nommé d'après Kazimieras Zdanavičius.